Die österreichische Schachstaatsliga A 1994/95 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SC Margareten

SK Merkur Graz

SC Traun 67

SC Fischer Wien

SC Inter Salzburg

SK Austria Wien

SG ASK/KSV Klagenfurt

SK Fürstenfeld

SK VÖEST Linz

1. Wiener Neustädter SV

SV Straßenbahn Graz

1. SSK Mozart 

Anmerkung: Kurt Leitner hatte weder eine FIDE-Elo-Wertung, noch eine österreichische Elo-Wertung.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com
 Partien der Staatsliga A 1994/95 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 4/13, Seite 2f. (PDF-Datei; 990 kB)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde in Schachsport 7/13, Seite 2ff. (PDF-Datei; 1,5 MB)
 Ergebnisse der 5. und 6. Runde in Schachsport 16/13, Seite 2 (PDF-Datei; 946 kB)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde in Schachsport 20/13, Seite 3ff. (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 10. und 11. Runde in Schachsport 24/13, Seite 3 (PDF-Datei; 1,4 MB)

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1994
Schach 1995